Steixner ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Steixner (* 1957), österreichischer Politiker (ÖVP), Landtagsabgeordneter und Landesrat in Tirol
 Bernd Steixner (* 1961), deutscher Theaterleiter